Синти:
 Синти — одна из западных ветвей цыган.
 Синти (село) — посёлок в Японии, находящийся в уезде Сома префектуры Фукусима.

См. также 
 Синти-поп